Snippet (engl. Schnipsel) steht für:

 Snippet (Musik), ein Zusammenschnitt von Songausschnitten im Hip-Hop 
 ein kurzes Stück Quelltext
 ein kurzer Textauszug aus einer Webseite, angezeigt in der Ergebnisliste einer Suchmaschine